Станц () — английская фамилия. Известные носители:
 Станц, Дэниел Эллиот (1909—1983) — американский миколог.
 Станц, Стивен Конрад (1875—1918) — американский ботаник.
 Станц, Фёбе (род. 1994) — швейцарская хоккеистка.